Podział administracyjny Polski w latach 1957–1975 – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w okresie od 1 stycznia 1957 do 31 maja 1975.

Historia 

31 grudnia 1956 Polska administracyjnie dzieliła się na 17 województw (plus dwa miasta wydzielone – Warszawa i Łódź), które dzieliły się na 400 powiatów (w tym 79 miejskich), te zaś – na 729 miast, 86 osiedli i 8759 gromad. 1 stycznia 1957 – na podstawie dekretu z dnia 31 grudnia 1956 – miasta Kraków, Poznań i Wrocław wydzielono z województw jako województwa miejskie, zwiększając liczbę jednostek stopnia wojewódzkiego do 22.

1 stycznia 1973 zreformowano podstawowy szczebel administracji, znosząc gromady i osiedla oraz przywracając gminy. W miejsce 4315 gromad utworzono 2365 gmin, zaś z 53 osiedli 16 nadano prawa miejskie, 8 włączono do sąsiednich miast, a 29 zaliczono do wsi.

31 grudnia 1974 Polska dzieliła się na:

 17 województw i 5 miast wydzielonych z województw (Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław);
 392 powiaty (w tym 78 miejskich);
 836 miast i 2365 gmin.

Z dniem 1 czerwca 1975, w związku z kolejną reformą administracyjną, zarzucono 3-stopniową strukturę administracyjną i – tworząc 49 województw – zniesiono powiaty.

Ważniejsze zmiany administracyjne 
 1 stycznia 1958 zniesiono powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock, a z jego obszaru utworzono powiat otwocki oraz powiat miejski Otwock;
 1 stycznia 1959:
 przemianowano: powiat reszelski na biskupiecki, powiat iławecki na górowski, powiat suski na iławski, powiat pilski na trzcianecki i powiat rzepiński na słubicki,
 powiaty miejskie Nowy Bytom i Ruda Śląska połączono w powiat miejski Ruda Śląska;
 31 grudnia 1959 zniesiono powiat miejski w Szopienicach włączając go do Katowic;
 31 grudnia 1961 zniesiono powiaty chmielnicki, górowski, gubiński, radymniański i skwierzyński;
 1 listopada 1972:
 utworzono powiat bieszczadzki z siedzibą w Lesku, z obszaru dotychczasowych powiatów leskiego, ustrzyckiego i większej części sanockiego,
 utworzono powiat miejski w Sanoku;
 1 stycznia 1973 zniesiono powiat woliński i utworzono powiat miejski w Świnoujściu;
 9 grudnia 1973:
 utworzono powiaty miejskie w Koninie i Stargardzie Szczecińskim;
 przemianowano powiat niżański na stalowowolski (z przeniesieniem siedziby powiatu z Niska do Stalowej Woli), a powiat iłżecki na starachowicki.

Województwa (1970) 
Źródło:

Powiaty według województw (1 stycznia 1973)

Województwo białostockie 
Źródło:

Województwo bydgoskie 
Źródło:

Województwo gdańskie 
Źródło:

Województwo katowickie 
Źródło:

Województwo kieleckie 
Źródła:

Województwo koszalińskie 
Źródła:

Województwo krakowskie 
Źródło:

Kraków 
Źródło:

Województwo lubelskie 
Źródło:

Województwo łódzkie 
Źródło:

Łódź 
Źródło:

Województwo olsztyńskie 
Źródło:

Województwo opolskie 
Źródło:

Poznań 
Źródło:

Województwo poznańskie 
Źródło:

Województwo rzeszowskie 
Źródło:

Województwo szczecińskie 
Źródło:

Warszawa 
Źródło:

Województwo warszawskie 
Źródło:

Wrocław 
Źródło:

Województwo wrocławskie 
Źródło:

Województwo zielonogórskie 
Źródło:

Zobacz też 
 podział administracyjny Polski 1944–1975
 podział administracyjny Polski 1944–1950
 podział administracyjny Polski 1950–1956

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Historyczne podziały administracyjne Polski
Administracja Polski Ludowej